GFR est un sigle qui peut désigner :
 raccord GFR (où GFR signifie gros filet rond), un dispositif mécanique asymétrique de raccordement de tuyaux.

GFR est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Granville-Mont-Saint-Michel, un aéroport français situé en Normandie.

Code IATA des aéroports